Sancun bezeichnet:

 Sancun (Tongjiang) (三村镇), Großgemeinde der Stadt Tongjiang in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Sancun (Honghe) (三村乡), Gemeinde im Kreis Honghe in der chinesischen Provinz Yunnan